Adon (Ardennes)
 Adon (Loiret), een gemeente in het Franse departement Loiret;
 Adon (Street Fighter), een fictief persoon uit de reeks computerspellen van Street Fighter.